: Commission des phares, fondée en 1904
 : Commission des phares, fondée en 1811
 : Northern Lighthouse Board, fondée en 1786
 : United States Lighthouse Board, fondée en 1851